2 miejscowości w Polsce:
 Laskowszczyzna – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Siemiatycze
 Laskowszczyzna – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Korycin
miejscowości na Białorusi

 Laskowszczyzna – dawna kolonia w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda.